Uummannaarsuk bezeichnet:
 Uummannaarsuk, Ort im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Uummannaarsuk (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Uummannaarsuk (Insel, Ammassalik, nördlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Uummannaarsuk (Insel, Ammassalik, südlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Uummannaarsuk (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Uummannaarsuk (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Uummannaarsuk (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Uummannaarsuk (Insel, Sisimiut) (auch Uummannaarsussuaq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Uummannaarsuk (Insel, Ikerasak), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uummannaarsuk (Insel, Qaarsorsuatsiaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uummannaarsuk (Insel, Serfaalivik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland